Die Dreiband-Weltmeisterschaft 1948 war das zwölfte Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 5. bis 19. Oktober 1948 in Buenos Aires statt. Es war die erste Dreiband-Weltmeisterschaft nach dem Zweiten Weltkrieg. Es war die zweite Dreiband-Weltmeisterschaft in Argentinien.

Geschichte 
Der Belgier René Vingerhoedt nahm zum ersten Mal an einer Weltmeisterschaft teil. Er gewann auch den Titel, allerdings erst nach einer Stichpartie mit Verlängerung. Die Stichpartie endete 50:50 in 58 Aufnahmen. Erst in der Verlängerung bis 10 siegte Vingerhoedt mit 10:3 in 9 Aufnahmen. Insgesamt hatte das Turnier ein sehr hohes Niveau. José Bonomo stellte mit 0,922 einen neuen Weltrekord im Generaldurchschnitt (GD) und Alfredo Fuentes mit 1,562 einen neuen Weltrekord in BED auf. Deutsche Teilnehmer waren bei dieser WM aufgrund der Kriegsgeschehnisse noch nicht zugelassen. Dafür nahm mit Franz Engl erstmals ein Österreicher an einer Dreiband-WM teil.

Modus 
Gespielt wurde in einer Finalrunde „Jeder gegen Jeden“ bis 50 Punkte.

Abschlusstabelle 

1948
Karambolageveranstaltung 1948
Billardturnier in Buenos Aires